Ситная — река в России, протекает в Валдайском районе Новгородской области.

Вытекает из озера Ситно. Устье реки находится в 5 км по правому берегу реки Чернушка. Длина реки составляет 6 км. Площадь бассейна — не меньше 80,4 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000020315
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002031
 Код бассейна — 01.04.02.002
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Реки Валдайского района
Бассейн Чернушки (притока Валдайки)